Sternkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Friedel Sternkopf (1932–2011), deutsche Künstlerin, siehe Friedel Peisert
 Michael Sternkopf (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Werner Sternkopf (1928–2015), deutscher Kommunalpolitiker (SED) und Rechtswissenschaftler
 Wilhelm Sternkopf (1859–1922), deutscher Altphilologe